Lymfkärlsystemet (latin: Systema lymphaticum från grekiska: lymphe, klart vatten) beskrevs först ungefär samtidigt som blodkärlssystemet i mitten av 1600-talet av italienaren Asellius och senare av svensken Olof Rudbeck d.ä.. Det har dock studerats betydligt mindre än blodkärlssystemet under de följande århundradena. Under mitten av 1990-talet började dock flera forskningsgrupper att intressera sig för dessa mjölkvener då nya molekylära markörer upptäcktes.

Lymfatiska systemet

de:Lymphsystem
it:Sistema linfatico